Berenguela de Navarra (probablemente Tudela, c. 1165-Le Mans, ) fue reina de Inglaterra, duquesa de Normandía y condesa de Anjou.

Primeros años y matrimonio 
Aunque se desconozcan, como suele resultar habitual en esta época, tanto la fecha como el lugar de su nacimiento, se estima que éste se habría producido en Tudela entre 1165 y 1170, siendo, seguramente, la mayor de las hijas de Sancho VI de Navarra y Sancha de Castilla. 

Cuando Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, iba camino de Palestina en la tercera cruzada, Berenguela (que había sido prometida en secreto a este rey) se unió con él en la ciudad siciliana de Mesina, Italia.

Reina consorte de Inglaterra 
El 12 de mayo de 1191, Berenguela y Ricardo se casaron en la capilla de San Jorge de Limasol, en Chipre. La consumación de este matrimonio ha sido discutida por algunos historiadores alegando, entre otras cuestiones, la presunta homosexualidad de Ricardo; su homosexualidad, en cualquier caso, no sería estricta, pues fuentes historiográficas dan cuentan de la existencia de un hijo bastardo que violaba a las mujeres de aquellos pueblos que se sublevaban a su vasallaje. 

Nunca llegó a conocer Inglaterra, pues desde 1191 hasta 1192, Berenguela vivió en San Juan de Acre (Palestina) mientras su esposo estaba en campaña contra los sarracenos. Más tarde, volvieron a Europa por separado, y de 1192 a 1194, periodo en que Ricardo estuvo prisionero en Austria, ella vivió en Poitiers (Francia), colaborando en la consecución del cuantioso rescate exigido por el duque de Austria para liberar a Ricardo (de hecho, su hermano Fernando de Navarra fue uno de los rehenes ofrecidos como garantía de la parte del rescate que quedó por pagar). Aunque es bastante frecuente que se asegure que Berenguela y Ricardo nunca volvieron a reunirse, lo cierto es que entre 1195 y 1196 ambos se reconciliaron y reiniciaron su convivencia. Así, proyectaron la construcción de una residencia en Thorée, en el Condado de Anjou, (Francia), pero las continuas disputas territoriales entre Ricardo y Felipe Augusto de Francia los volvieron a separar definitivamente.

Reina viuda 

Tras la muerte de Ricardo el 6 de abril de 1199, caído en el asedio a Châlus, Berenguela inició una disputa con su cuñado Juan sin Tierra, el sucesor de Ricardo en el trono inglés, por su negativa a dar cumplimiento a las disposiciones testamentarias establecidas por Ricardo para su viuda.

Gracias a la intervención de los papas Inocencio III y de su sucesor, Honorio III, Berenguela vio recompensada finalmente la lucha por su viudedad de la mano de Enrique III, pues su padre Juan sin Tierra nunca llegó a cumplir los distintos acuerdos alcanzados.

En 1204, Felipe II Augusto le concedió el señorío de Le Mans a cambio de los derechos de Berenguela sobre las ciudades normandas de Falaise y Domfront, que el rey francés acababa de conquistar. Allí vivió hasta su muerte el 23 de diciembre de 1230. Contaba entre 60 y 65 años, y fue sepultada en la abadía real de Épau, de la que fuera fundadora, y en cuya sala capitular se puede contemplar actualmente su tumba.

Legado 
El transatlántico británico , perteneciente a la Cunard Line, fue bautizado en su honor a comienzos del . Se trató del primer barco de Cunard en llevar el nombre de una reina.

Actualmente una calle, un museo y una biblioteca llevan el nombre de Berenguela de Navarra en Le Mans.

Literatura 
 En 2021 se publicó una novela histórica basada en su vida, Berenguela, Corazón de León, de Concepción Mira.

 En 2022 se publicó una segunda edición con más datos inéditos de la biografía de Berenguela: Berenguela de Navarra, reina de Inglaterra. Buscando a la consorte de Ricardo Corazón de León

Ancestros

Véase también 
 Reino de Navarra
 Lista de monarcas de Navarra

Referencias

Enlaces externos 

 Blog dedicado a Berenguela de Navarra
 Ciber-biografía de Berenguela de Navarra
 Árbol genealógico de Berenguela de Navarra

Reinas consortes de la Casa de Aragón
Reinas consortes de Inglaterra del siglo XII
Reinas consortes de Inglaterra con los Plantagenet
Duquesas de Francia del siglo XII
Duquesas de Francia del siglo XIII
Duquesas consortes de Normandía del siglo XII
Condesas de Francia del siglo XII
Condesas de Francia del siglo XIII
Condesas de Anjou
Condesas de Maine
Infantes de Navarra de la dinastía Jimena
Infantes de España del siglo XII
Infantas de España en la Edad Media
Participantes cristianos en la tercera cruzada
Nacidos en Tudela
Inglesas del siglo XIII
Ricardo Corazón de León